Tombali (regio), een regio in Guinee-Bissau
 Tombali (plaats), een plaats in deze regio